SCID steht für:

 Severe Combined Immunodeficiency
 Shane's Chess Information Database, siehe Schachdatenbank#Freie Software
 Spacecraft Identification, eine Identifizierungsnummer für Raumfahrzeuge durch das Consultative Committee for Space Data Systems
 Structured Clinical Interview for DSM-Disorders, siehe Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

SCID